Elm Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elm Creek Township (Marshall County, Kansas)
 Elm Creek Township (Saline County, Kansas)
 Elm Creek Township (Minnesota)
 Elm Creek Township (Nebraska)